Folli ima više značenja:
 Folli, Bologna
 Folli, Parma
 Folli, Piacenza